Görlitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Görlitzer (1893–1945), deutscher Politiker der NSDAP; stellvertretender Gauleiter von Berlin und Reichstagsabgeordneter
 Klaus Görlitzer (1940–2023), deutscher Hochschullehrer für Pharmazeutische Chemie
 Torsten Görlitzer (* 1964), deutscher Rennrodler

Görlitzer ist der Ortsname von:
 Görlitzer (Gemeinde Niederwaldkirchen), Ortsteil von Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich